Zydis («Зидис», также реже «Зайдис») — запатентованная технология производства таблеток, диспергируемых в полости рта, разработанная компанией R.P. Scherer Corporation. Таблетки Zydis растворяются во рту в течение 3 секунд.

Зачастую фармацевтические компании выпускают препараты в двух формах – обычных таблеток (для глотания) и в форме таблеток, диспергируемых в полости рта по технологии Zydis.

История 
Технология Zydis была разработана компанией R.P. Scherer Corporation (сейчас принадлежит Catalent Pharma Solutions) в 1986 году.

В августе 1993 года в Швеции было выпущено лекарственное средство Pepcidine (фамотидин) от компании Merck & Co. в новом формате.

В ноябре 1993 года в Германии выпущен Imodium Lingual (лоперамид) компании Janssen Pharmaceutica по технологии Zydis.

В декабре 1996 года  Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый рецептурный препарат по технологии Zydis в США, Claritin RediTabs (лоратадин) компании Schering-Plough.

Технология 
Таблетки Zydis производятся по технологии лиофилизации (возгонки воды из полимерной матрицы, как правило, желатина). Смесь помещается в блистерную упаковку, затем поддоны с упаковками замораживаются жидким азотом. Упаковки помещаются в морозильную камеру, где проходит второй этап лиофильной сушки под глубоким вакуумом, после чего упаковки заклеиваются алюминиевой фольгой. Итоговый продукт очень лёгкий и хрупкий, он требует аккуратной упаковки в блистеры.

Амипара и др. в статье "Oral disintirating tablet of antihypertensive drug" объясняют ограничения технологии:
Формулы для технологии Zydis подразумевают помещение действующего вещества в водную матрицу (смесь сахарина и полимера), которая затем высушивается при замораживании, чтобы получился продукт, который быстро растворяется во рту. Идеальное действующее вещество для технологии Zydis должно быть химически стабильно, не растворяться в воде и, желательно, иметь размер частиц менее 50 микрон.
Растворимые в воде активные вещества могут формировать эвтектическую смесь и замораживаться неправильно, так что доза активного вещества ограничена 60 миллиграммами, а максимально возможный лимит для нерастворимых в воде активных веществ составляет 400 миллиграмм, поскольку крупные частицы склонны к седиментации (осадку) при производстве.

Аналогичные технологии от других компаний: Quicksolv, Flashtab, Lyoc, Orasolv, Durasolv, Wowtab, Flashdose, AdvaTab, EFVDAS.

Преимущества и недостатки

Преимущества 

Таблетки по технологии Zydis:

 удобно принимать пациентам, у которых есть трудности с глотанием (дети, престарелые, прикованные к постели, психиатрические пациенты);
 быстро всасываются;
 не требуют воды для употребления;
 имеют приятный вкус;
 не вызывают удушья (в отличие от обычных таблеток, таблетками Zydis нельзя поперхнуться);
 имеют высокую микробиологическую устойчивость («благодаря низкому содержанию влаги в конечном продукте, технология Zydis не позволяет развиваться микробиологической среде»).

Недостатки 

К недостаткам технологии относят:

 высокую цену из-за более дорогого производства;
 чувствительность к влаге (таблетки могут начать распадаться при высокой влажности);
 низкую физическую стойкость, ломкость;
 ограниченную способность доставлять высокие концентрации активных веществ.

Таблетки, использующие технологию Zydis 

Данные таблицы взяты из статьи «Fast Disintegrating Drug Delivery Systems: A Review with Special Emphasis on Fast Disintegrating Tablets» (2013).

См. также 
 Таблетки, диспергируемые в полости рта
 Таблетки
 Лекарственные формы

Примечания

Ссылки 

 
Лекарственные формы
Технология лекарств
Проект:Фармация